Mercatello kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Mercatello sul Metauro, kommun, Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, 
 Mercatello (ort i Italien, lat 42,97, long 12,27), Umbrien, Provincia di Perugia, 
 Mercatello (ort i Italien, lat 42,83, long 12,68), Umbrien, Provincia di Perugia, 

Robotskapade Italienförgreningar